Santa Coloma (Argentina)
Santa Coloma (La Rioja)
Estação Santa Coloma
Ou ainda:
Santa Coloma de Andorra
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Queralt

Veja também
Coloma

Desambiguação